NID puede referirse a:
Dispositivo de Intefaz de Red del inglés Network Interface Device
Neumonía Intersticial Descamativa
Número de Identificación del Documento
Apodo de alguien llamado o llamada "Trinidad"

Acrónimos